Картьє — ювелірний дім.
 Анрі Картьє-Брессон (1908, Шантлу-ан-Брі — 2004, Монжустен) — французький фотограф, класик світової фотографії
 Жак Картьє (1491 —1557) — французький мореплавець, перший європеєць, що піднявся рікою Св. Лаврентія в 1534 році.
 Острови Ашмор і Картьє — дві групи невеличких островів в Індійському океані
 Демі-Картьє — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя.
 Ле-Картьє — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Міжнародний аеропорт ім. Макдональд-Картьє (Оттава)

Сторінки-неоднозначності людських імен